Пульс.

 Пульс — пульсация стенок кровеносных сосудов.
 Пульс — каша в Древнем Риме.
 Пульс — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 «Пульс» — российская компания-фармдистрибьютор.

Музыкальные альбомы 
 «Пульс» — альбом российской метал-группы Korea.
 «Пульс» — альбом российской поп-группы Reflex.

Фильмы 
 «Пульс» — японский фильм ужасов режиссёра Киёси Куросавы 2001 года выпуска.
 «Пульс» — ремейк фильма Куросавы 2006 года выпуска.
 «Пульс 2: После жизни» — сиквел фильма 2006 года.
 «Пульс 3: Вторжение» — сиквел фильма 2006 года.
 «Пульс» — украинская спортивная драма 2021 года.

См. также 

 Pulse
 Пульс хранителя дверей лабиринта
 Puls 200 (альбом)